RN, Rn eller rn kan avse: 

 RN – tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer, se Revisorsnämnden
 RN – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Niger
 RN – IATA:s kod för Air Horizons
 RN – Storbritanniens flotta, se Royal Navy
 RN - Italienska provinsen Rimini
 Rn – kemiskt tecken för grundämnet radon
 rn – språkkod för kirundi